Брем може да се односи на:

 Брем, насељено место у североисточној Француској
 Алфред Брем, немачки зоолог, аутор популарних биолошких књига